Alexandria har flere betydninger:

 Alexandria – en havneby i Ægypten
 "Alexandria ved Issus" eller "Alexandretta" – en by i Tyrkiet, nu kaldt Iskenderun
 "Alexandria Eschate" – en by i Tadsjikistan, nu kaldt Khujand
 "Alexandria i Ariana" – en by i Afghanistan, nu kaldt Herat
 "Alexandria på Oxus" – identificieres med det vigtige arkeologiske gravsted Ai Khanum i Afghanistan
 "Alexandria af Kaukasus" – en by i Afghanistan, nu kaldt Bagram
 "Alexandria i Arachosia" – en by i Afghanistan, nu kaldt Kandahar
 Alexandria, Rumænien – en by i Rumænien
 Biblioteket i Alexandria – i antikken det største bibliotek i verden
 Bibliotheca Alexandrina - det moderne bibliotek i Alexandria (indviet 2003)
 Alexandria (guvernement) – region i det nordlige Egypten
 Alexandria (Grækenland) – by i Makedonien, Grækenland
 USA
 Alexandria, Minnesota – en by i amerikanske delstat Minnesota
 Alexandria, Virginia – en by i amerikanske delstat Virginia
…mange flere…

Se også
 Alessandria – en by og provins i Italien
 Iskandariya – en by i Irak